Ghostbusters (signifiant littéralement : destructeur de fantômes) est le titre de plusieurs œuvres et produits dérivés issus de la franchise cinématographique Ghosbusters :

Cinéma 
 Ghostbusters, titre original du film SOS Fantômes (1984) d'Ivan Reitman.
 Ghostbusters II, titre original du film SOS Fantômes 2 (1989) d'Ivan Reitman, suite du premier
 Ghostbusters, titre original du film SOS Fantômes (2016) de Paul Feig, redémarrage (reboot) de la franchise SOS Fantômes.
 Ghostbusters: Afterlife, titre original du film SOS Fantômes : L'Héritage (2021) de Jason Reitman, qui ignore l'intrigue du reboot de 2016.

Jeux vidéo 
 Ghostbusters (1984), basé sur le film SOS Fantômes.
 Ghostbusters (1990), basé sur le film SOS Fantômes.
 Ghostbusters II (1990), basé sur le film SOS Fantômes 2.
 Ghostbusters: The Video Game (2009), titre original du jeu SOS Fantômes, le jeu vidéo.
 Ghostbusters (2016).

Musique 
 Ghostbusters, chanson interprétée par Ray Parker, Jr., extraite de la bande originale du film SOS Fantômes.

Séries 
 Ghostbusters, série d'animation créée par Robby London et Barry O'Brien.

Notes et références